Marina Orlova, (1986-), actrice russe
 Marina Orlova, (1980-), personnalité d'internet